Таскалуса има више значења:
 Таскалуса
 Округ Таскалуса (Алабама)
 Таскалуса (Алабама)